Hammelev (Haderslev), plaats in de Deense gemeente Haderslev
Hammelev (parochie, Haderslev)
Hammelev (parochie, Norddjurs)